Das Herreneinzel der French Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der auch in diesem Jahr die French Open gewinnen konnte. Nadal zog ohne Satzverlust ins Finale ein, wo er auf seinen derzeitigen Dauerkonkurrenten Novak Đoković traf. Für diesen war es der erste Finaleinzug in Roland Garros. Beim Stande von 6:4, 6:3, 2:6 und 1:2 aus Sicht von Nadal wurde das Spiel aufgrund Regens unterbrochen und erst am folgenden Tag fortgesetzt. Am Ende behielt Nadal im vierten Satz mit 7:5 die Oberhand und sicherte sich seinen siebten Titel bei den French Open und den insgesamt elften Grand-Slam-Sieg. Damit ist er nun alleiniger Rekordsieger in Roland Garros, bei den Grand-Slam-Titeln zog er mit Rod Laver und Björn Borg gleich.
Überraschung des Turniers war der Belgier David Goffin, der als Lucky Loser bei seinem ersten Grand Slam überhaupt bis ins Achtelfinale vorstoßen konnte. Gegen Roger Federer unterlag er schließlich trotz 1:0-Satzführung in vier Sätzen, machte dadurch allerdings in der Weltrangliste 45 Plätze gut.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 25. Mai statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2012